Dishevelled
 Niemiecki Dom Żołnierza
 Dom Spotkań z Historią
 Merkury DSH-303
 samookaleczenie